Francesco Mauro - włoski dyrektor sportowy
 Marcos Mauro – argentyński piłkarz
 Massimo Mauro – włoski piłkarz, grający na pozycji pomocnika

Zobacz też 

 San Mauro